Montalbo ima više značenja:
 Montalbo, Perugia
 Montalbo, Piacenza